Minardi je bilo moštvo Formule 1 med sezonama  in , ki ni dosegalo večjih uspehov, kljub temu pa si je pridobilo nekaj lojalnih navijačev.

Moštvo je v sezoni 2001 njegov ustanovitelj Giancarlo Minardi prodal avstralskemu poslovnežu Paulu Stoddartu, da bi se izognil bankrotu moštva. Pod imenom Minardi je zadnjič nastopalo v sezoni 2005, ko ga je Stoddart po petih letih prodal avstrijskemu podjetju Red Bull, a pod pogojem, da novi lastnik obdrži sedež in tovarno v italijanskem mestu Faenza. Red Bull je moštvo pred začetkom sezone 2006 preimenoval v Scuderia Toro Rosso (toro rosso v italijanščini pomeni 'rdeči bik', prav tako kot red bull v angleščini).

Moštvo Minardi je v Formuli 1 osvojilo 38 točk (po sedanjem sistemu točkovanja bi jih bilo dosti več). Dobro polovico vseh točk je za Minardi osvojil prvi dirkač, Pierluigi Martini, ki se je z moštvom udeležil 103 Velikih nagrad. Prav tako je Martini Minardiju priboril edini štart iz prve vrste in vodstvo na dirki za en krog v sezoni 1989. Kljub temu pa moštvu ni nikoli uspelo osvojiti stopničk. Trikrat so prišli do četrtega mesta. Ta uspeh je dvakrat dosegel Martini (Velika nagrada San Marina 1991 in Velika nagrada Portugalske 1991), enkrat pa Christian Fittipaldi (Velika nagrada Južne Afrike 1993).

V 21 sezonah je pri Minardiju nastopilo vsega skupaj 37 dirkačev. Trinajst dirkačev je bilo italijanske narodnosti. V sezoni 2001 je pri Minardiju v Formuli 1 debitiral Fernando Alonso, ki se je potem vrnil v moštvo Renault ter v sezonah 2005 in 2006 postal svetovni prvak. Alonsa je v sezoni 2002 pri Minardiju nadomestil avstralski novinec Mark Webber, ki je na svoji prvi dirki v Formuli 1 za Veliko nagrado Avstralije zaradi odstopov številnih dirkačev kljub dvema krogoma zaostanka za zmagovalcem dosegel peto mesto in prvo uvrstitev moštva med dobitnike točk v več kot dveh letih.

Bivši dirkači

Popoln pregled rezultatov 
(legenda)

Zunanje povezave 

Konstruktorji Formule 1
Moštva Formule 1

Športna moštva, ustanovljena leta 1985
Športna moštva, razpuščena leta 2005